Грабица () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 6104 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борышув
 Бжоза
 Цисова
 Дзевулины
 Грабица
 Гутув-Дужы
 Гутув-Малы
 Кафар
 Камоцинек
 Кобылки-Дуже
 Кшепчув
 Любанув
 Любоня
 Лютославице-Жондове
 Майданы
 Майкув-Фольварк
 Майкув-Малы
 Майкув-Сьредни
 Олендры
 Острув
 Папеже
 Полесе
 Русоцины
 Шидлув
 Шидлув-Колёня
 Твардославице
 Заборув
 Жондло
 Жероне
 Жыхлин

Соседние гмины 
 Гмина Длутув
 Гмина Дружбице
 Гмина Мощеница
 Пётркув-Трыбунальски
 Гмина Тушин
 Гмина Воля-Кшиштопорска

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства